Face The Heat () — двенадцатый студийный альбом немецкой рок-группы Scorpions, вышедший 21 сентября 1993 года.

Это последний альбом с участием барабанщика Германа Раребелла. По его воспоминаниям, на вопрос продюсера, хотят ли они записать пластинку с песнями наподобие «Wind of Change» «вся группа ответила отказом, мы хотели тяжёлый альбом».

Диск занял 24-е место в американском чарте Billboard 200 и получил статус золотого альбома в 1994 году.

Композиция «Under the Same Sun» является финальной для фильма «В смертельной зоне».

Список композиций 
Немецкое оригинальное LP-издание

Международное европейское CD-издание

Участники записи 
 Клаус Майне — вокал
 Маттиас Ябс — гитара,бэк-вокал
 Рудольф Шенкер — ритм-гитара, бэк-вокал
 Ральф Рикерманн — Бас-гитара, бэк-вокал
 Герман Раребелл — ударные, бэк-вокал
 Клавишник: Джон Вебстер
 Второй Клавишник (Woman и Lonely Nights): Люк Херзог

Чарты

Альбом 
Billboard Северная Америка (North America)

Синглы

Кавер-версии 
 «Alien Nation» — записана итальянской пауэр-метал-группой Mastercastle для своего альбома The Phoenix.

Примечания

Ссылки 
 
 «Face The Heat» на официальном сайте Scorpions.
 Тексты песен альбома
 

Альбомы Scorpions
Альбомы Polydor Records